Schoberberg ist der Name folgender Orte:

  Schoberberg (Gemeinden Deutschlandsberg, Lannach, Sankt Josef), Ortsteil von Deutschlandsberg, Lannach und Sankt Josef, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
  Schoberberg (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin am Tennengebirge, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg